Matti »Mölli« Keinonen, finski hokejist, * 6. november 1941, Tampere, Finska, † 27. november 2021, Uusikaupunki, Finska.

Keinonen je kariero začel v klubu Lukko Rauma, v finski ligi pa igral še za HJK Helsinki, Jokerit Helsinki in TPS Turku. Skupno je v finski ligi odigral 267 tekem, na katerih je dosegel 186 golov in 125 podaj. 

Za finsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil dve peti mesti, in sedmih svetovnih prvenstvih, na katerih je kot najboljšo uvrstitev dosegel dve četrti mesti. Za reprezentanco je v 196-ih nastopih dosegel 71 golov in 49 podaj.

Pregled kariere

|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 60/61
|
| 18
| 7
| 7
| 14
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 61/62
|
| 17
| 7
| 7
| 14
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 62
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 62/63
|
| 18
| 19
| 6
| 25
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 63
|
| 7
| 6
| 3
| 9
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 63/64
|
| 18
| 20
| 7
| 27
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 64/65
|
| 18
| 14
| 7
| 21
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 65
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| RU-38 Pori
| Finska liga
| 65/66
|
| 4
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 66
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| RU-38 Pori
| Finska liga
| 66/67
|
| 22
| 26
| 17
| 43
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 67
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 68
|
| 8
| 4
| 1
| 5
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 68/69
|
| 22
| 20
| 14
| 34
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 9
| 3
| 1
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 69/70
|
| 22
| 14
| 14
| 28
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 10
| 4
| 4
| 8
|
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HJK Helsinki
| Finska liga
| 70/71
|
| 1
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HJK Helsinki
| Finska liga
| 71/72
|
| 32
| 15
| 13
| 28
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 72
|
| 5
| 2
| 0
| 2
|
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HJK Helsinki
| Finska liga
| 72/73
|
| 36
| 25
| 16
| 41
|
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 73/74
|
| 36
| 16
| 15
| 31
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 74/75
|
| 1
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 77/78
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 334
| bgcolor="#7FFF00" | 208
| bgcolor="#7FFF00" | 140
| bgcolor="#7FFF00" | 348
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 359
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Finski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti Lukko Rauma
Hokejisti RU-38 Pori
Hokejisti HJK Helsinki
Hokejisti Jokerit Helsinki
Hokejisti TPS Turku
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih
Hokejisti z upokojenimi številkami